Into the Unknown (engelska, ’In i det okända’) kan avse:

 Into the Unknown (Bad Religion) – ett album av Bad Religion
 Into the Unknown (Mercyful Fate) – ett album av Mercyful Fate